Borovnica (deutsch Franzdorf) ist der Name einer kleinen Gemeinde in Slowenien, die aus den Dörfern Borovnica (Franzdorf), Breg pri Borovnici (Rann bei Franzdorf), Brezovica pri Borovnici (Latschenberg), Dol pri Borovnici (Thal bei Franzdorf), Dražica (Draschitz), Laze pri Borovnici (Lassach bei Franzdorf), Lašče (Laschitz), Niževec (Nischevetz), Ohonica, Pako (Pekel), Pristava (Meyerhof) und Zabočevo (Sabetzau) besteht. Die Gemeinde mit ca. 3.800 Einwohnern liegt rund 20 Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt Ljubljana (Laibach). Sie bildet eine der 193 Gemeinden, in die Slowenien gegliedert ist.

Die katholische Kirche in Borovnica, in dem ca. 60 % der Einwohner katholisch sind, ist der heiligen Margarete geweiht und gehört zur Erzdiözese von Ljubljana.

Als schönstes Viadukt Europas wurde einst die 561 m lange doppelstöckige Franzdorfer Viadukt der Südbahngesellschaft, die von Wien zur Hafenstadt Triest führte, bekannt. Das Viadukt wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf geringe Überreste völlig zerstört.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Sloweniens

Weblinks 

 Homepage der Gemeinde

Ort in Slowenien
Ort im Einzugsgebiet Save
Laibacher Becken
Ljubljanica
Innerkrain